Krízis Lelki válság
Válság (gazdaság) Gazdasági válság